Samantha Fox peut désigner :
 Samantha Fox (1950-2020), actrice pornographique et de série B américaine ;
 Samantha Fox (1966-), chanteuse britannique des années 1980.

Voir aussi 
 Samantha Fox Strip Poker, jeu vidéo sorti en 1986.